Братко:

 Братко, Евгений Васильевич (род. 1988) — российский легкоатлет (метание диска), победитель зимнего чемпионата России 2012 года.
 Братко, Екатерина Васильевна (род. 1993) — российская футболистка.
 Братко, Михаил Ефимович (род. 1917) — Герой Социалистического Труда.
 Братко, Нина Андреевна (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Братков
 Братки